Der Skilanglauf-Balkan-Cup 2016 war eine von der FIS organisierte Wettkampfserie, die zum Unterbau des Skilanglauf-Weltcups 2015/16 gehörte. Sie begann am 19. Januar 2016 im türkischen Gerede und endete am 22. März 2016 im mazedonischen Mavrovo.  Die Gesamtwertung bei den Männern gewann Wesselin Zinsow. Bei den Frauen wurde Vedrana Malec in der Gesamtwertung Erste, die sechs der insgesamt sieben Rennen gewann.

Männer

Resultate

Gesamtwertung Männer

Frauen

Resultate

Gesamtwertung Frauen

Weblinks 

Balkan Cup Herren

Balkan Cup Damen

2016
BalkanCup